1658 wurde in den Niederlanden eine österreichische Gesandtschaft eingerichtet.
Der österreichische Botschafter in Den Haag war bis 1967 auch regelmäßig bei der Regierung von Luxemburg akkreditiert.

Missionschefs

Siehe auch 
 Liste der österreichischen Botschafter

Literatur

Einzelnachweise 

!
Niederlande
Osterreich